Várkonyi Zoltán (1912–1979) színész, filmrendező, forgatókönyvíró, főiskolai rektor, színigazgató
 Várkonyi Zoltán (1938) biofizikus, egyetemi docens